Summertown – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia
Summertown – CDP degli Stati Uniti d'America in Tennessee
Summertown – sobborgo di Oxford, in Inghilterra
Summertown – comune dell'Australia
Summertown – album di Deborah Conway e Willy Zygier del 2004